Соревнования по семиборью у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 9 и 10 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в семиборье являлась Анук Веттер из Нидерландов.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

На старт вышли 29 многоборок из 16 стран Европы. Основная борьба за победу развернулась между действующей чемпионкой мира Нафиссату Тиам и Катариной Джонсон-Томпсон. По итогам первого дня впереди была британка, которая в беге на 200 метров установила рекорд чемпионатов Европы среди семиборок — 22,88. Кроме того, ей удалось показать одинаковый результат с Тиам в прыжке в высоту (по 1,91 м), который считался сильным видом у обеих девушек. Второй день Джонсон-Томпсон начала с победы в прыжке в длину, её основная соперница уступила 8 сантиметров. Судьба золота решилась в шестой дисциплине, метании копья. Тиам установила высшее достижение чемпионатов Европы (57,91 м), опередила Джонсон-Томпсон на 15 метров и по сумме вышла вперёд почти на 200 очков. Британская многоборка по сравнению с прошлыми стартами значительно улучшила свой результат в метании копья, установила личный рекорд (42,16 м), но он всё равно оказался невысоким в сравнении с показателем бельгийки. В беге на 800 метров Тиам довела дело до победы, несмотря на то что Джонсон-Томпсон выиграла у неё 10 секунд и отыграла 135 очков.

Нафиссату Тиам стала третьей многоборкой в истории лёгкой атлетики, кто выиграл Олимпийские игры, чемпионат мира и чемпионат Европы (после Каролины Клюфт и Джессики Эннис). Ей не хватило всего 7 очков до рекорда соревнований. Катарина Джонсон-Томпсон впервые вошла в число призёров летнего официального старта с новым личным рекордом (6759 очков). Бронзовая медаль досталась Каролин Шефер. Как и Тиам, немецкая легкоатлетка сделала решающий задел в метании копья, после которого она поднялась на третье место с отрывом от четвёртого в 75 очков.

Примечания

Ссылки 
 

семиборье